École libre des sciences politiques
Équipe locale de sécurité pénitentiaire